

Персоналії 
 Хаїров Руслан Сабірович (1976) — азербайджанський боксер дагестанського походження, призер чемпіонатів світу та Європи серед аматорів.
 Хаїров Самір Іскендерович (1974) — радянський та азербайджанський футболіст.